AFI's 100 Years … 100 Passions (100 років … 100 пристрастей) — один з рейтингових списків циклу  AFI 100 Years …  Американського інституту кіномистецтва, включив в себе 100 американських фільмів про кохання.

Список був представлений 11 червня 2002 року на каналі CBS спеціально запрошеною Кендіс Берген.

Списки фільмів‎
Кінематографічні рейтинги
Американський інститут кіномистецтва
Списки:Кінематограф США